А́ласъя́рви () — бывший финский остановочный пункт (ранее — пункт примыкания) на 90,0 км перегона Бородинское — Хийтола линии Выборг — Хийтола. Расположен в Хийтольском сельском поселении Лахденпохского района Карелии, на берегу одноимённого озера, по названию которого остановочный пункт и получил наименование.

Участок Сортавала — Вяртсиля — , был открыт 1 ноября 1893 года, однако платформа Alasjärvi, как остановочный пункт, возникла позже. На платформе имели остановку пригородные поезда сообщением Выборг — Хийтола — Сортавала — Маткаселькя — .

До открытия нового остановочного пункта в 1910-1920-х годах на его месте работал пункт примыкания Hiitolan soravaihde (), административно относившийся к соседней станции Хийтола: от 90,0 км отходила ветка длиной около 250 м на гравийный карьер, располагавшийся у подножия холма Tollonmäki. 
После Великой Отечественной войны и передачи территории СССР остановочный пункт не восстанавливался.  В переводе с финского языка Alasjärvi означает Нижнее (в течении) озеро.

В настоящее время (2019 год) и насыпь от карьерной ветки, и сам карьер можно обнаружить невооружённым глазом
.

Примечания

Ссылки 
 Бывший гравийный карьер на топографической карте 2001 года
 Паспорт остановочного пункта Аласъярви на railwayz.info
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1940 и 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1933 году
Железнодорожные платформы по алфавиту
Лахденпохский район
Остановочные пункты по алфавиту